Софья Николаевна Смидович (в девичестве — Черносвитова, по первому мужу Луначарская; 7 марта 1872, Тула — 24 ноября 1934, Москва) — российская революционерка, деятель РСДРП, затем РСДРП(б), РКП(б) и ВКП(б).

Биография 
Софья Николаевна Черносвитова родилась 7 марта 1872 года (24 февраля) в Туле, Тульской губернии. Её семья благородного происхождения имела родственную связь с семьей  Александра Сергеевича Пушкина со стороны их дальней родственницы Натальи Абрамовны Пушкиной (1746—1819). Софья Николаевна выросла в семейном поместье в деревне Щучье Венёвского уезда. Её отец, землевладелец, работал адвокатом. Будучи либералом он симпатизировал революционерам, принимавшим у себя студентов. Когда дочь выросла и окончила лицей, отец построил школу, чтобы Софья могла обучать крестьянских детей. В 18 лет Софья выходит замуж. Её мужем становится Платон Васильевич Луначарский, врач хирург, старший брат Анатолия Васильевича Луначарского.

Затем она уезжает за границу где начинает посещать группу Освобождение труда первую группу русских марксистов, основателями которой являлись Георгий Валентинович Плеханов и Вера Ивановна Засулич. Под влиянием этого она сразу же становится убежденной социал — демократкой. На одной из встреч она получает указание явиться в Москву и там знакомится с сестрой Владимира Ильича Ленина, Анной Ильиничной Елизаровой-Ульяновой. С этого времени начинается большая дружба между Софьей Николаевной и семьей Ульяновых.

С 1898 года она уже член Российской социал-демократической рабочей партии. В 1901 году Софья Николаевна была арестована и взята под стражу, затем сослана в ссылку в Тулу, под наблюдением полицейского. Там она работает в публичной городской библиотеке а также продолжает свою политическую активность. 14 сентября 1903 года последовал второй арест, когда Софья активно готовила манифестацию и в то же самое время был арестован Платон Луначарский. Он выйдет из тюрьмы тяжело больным инвалидом и умрет 12 декабря этого же года.

В 1905 году, Софья Николаевна арестована и изгнана в ссылку уже в Киев. В 1905 году, она возвращается в Тулу и вступает в комитет РСДРП(б). Теперь она работает в самом центре партийных организаций в Москве. В 1910 году, она снова арестована и уже в 1911 году осуждена на 2 года ссылки в Тулу. После она выходит замуж за Пётра Гермогеновича Смидович, с которым знакома ещё со времен революционной деятельности.

С 1914 года она работает в Московском ЦК РСДРП. Являлась активной участницей Февральской революции и Октябрьской революции.

И вот она уже непосредственно является членом управления партии большевиков: секретарем бюро центрального комитета РСДРП(б) в Москве, членом комиссии труда среди женщин, ответственной департамента информации, а также секретарь президиума советов Москвы во время Октябрьской революции. В 1918 и в 1919 годах она член департамента народного образования Москвы и с 1919 по 1922 годы она возглавила женский отдел в центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза в Москве.

В 1922 году она сменила Александру Коллонтай, которая была во главе департамента деятельности среди женщин Центрального комитета партии, Женотдела, и занимала этот пост вплоть до замены её Клавдией Ивановной Николаевой в 1926.

С 1925 по 1930 годы, она работает в аппарате ЦККВКП(б) и как член Партколлегии ЦКК. В 1931 et 1932 годах, она являлась заместителем председателя комитета по улучшению труда и быта женщин при ЦИК СССР, затем работала в обществе старых большевиков.. Делегат 11-16 съездов ВКП(б), на 13−15 съездах избиралась членом ЦКК. Софья Николаевна была награждена орденом Ленина.

Софья Николаевна умерла 24 ноября 1934 года, за несколько дней до убийства Сергея Мироновича Кирова в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Её муж Пётр Смидович, который являлся начиная 1924 года президентом Комитета по земельному устройству еврейских трудящихся при президиуме Совета национальностей ЦИК СССР (КомЗЕТ), умер в апреле 1935. Марксист-идеалист, он и его жена Софья Николаевна избежали репрессий, которые потом последуют. Урна с их прахом сохранилась в некрополе Кремлёвской стены на Красной Площади в Москве (а точнее,  прах С.Н. Смидович захоронен в колумбарии  бывшего главного здания Донского крематория - секция 6). Но смерть родителей не смогла защитить их детей. Их сын Глеб был арестован в 1939 году и отправлен в лагерь. Позже он будет реабилитирован.

Татьяна Платоновна Перимова (1895—1935), дочь Софьи Николаевны и Платона Луначарского, была литературоведом, автором книги о Флобере. Умерла от внезапной болезни.

Публикации 
Луначарская С. Н. Юбилей А. С. Пушкина в школе. М.: Учпедгиз, 1936. 167 с.

Примечания 

Кавалеры ордена Ленина
Члены РСДРП